Collection: The Shrapnel Years – album di Vinnie Moore
Collection: The Shrapnel Years – album di Greg Howe
Collection: The Shrapnel Years – album di Tony MacAlpine